Das Décastar ist ein internationales Leichtathletik-Meeting in Talence in Frankreich. Es fand erstmals 1976 statt und wird seit 1986 jährlich ausgetragen. Männer treten im Zehnkampf an, Frauen im Siebenkampf. Das Decastar ist Teil der World Athletics Challenge - Combined Events.

1992 stellte der spätere Olympiasieger Dan O’Brien in Talence mit 8891 Punkten einen Weltrekord im Zehnkampf auf, der fast sieben Jahre lang Bestand hatte. 2004 wurde einmalig auch bei den Frauen der Zehnkampf in das Programm aufgenommen. Marie Collonvillé erzielte mit 8150 Punkten in dieser von Frauen selten ausgeübten Disziplin einen Weltrekord, der allerdings bereits in der folgenden Saison übertroffen wurde. 2018 erzielte der Franzose Kevin Mayer mit 9126 Punkten einen weiteren Weltrekord in Talence.

Veranstaltungsrekorde 
 Zehnkampf (Männer): 9126 Punkte, Kevin Mayer (FRA), 2018
 Siebenkampf (Frauen): 6831 Punkte, Denise Lewis (GBR), 2000
 Zehnkampf (Frauen): 8150 Punkte, Marie Collonvillé (FRA), 2004

Siegerliste

Männer 
Die angegebene Gesamtpunktzahl der Ergebnisse vor 1985 ist zur besseren Vergleichbarkeit auf Grundlage der aktuellen Zehnkampf-Punktwertung neu berechnet. Entsprechend weichen die Originalpunktzahlen von den hier aufgeführten ab.

Frauen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (französisch)
 IAAF World Combined Events Challenge (englisch)

Leichtathletikwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Nouvelle-Aquitaine
Erstveranstaltung 1976
Talence